Цей список включає призерів чемпіонатів України з легкої атлетики в жіночих дисциплінах за всі роки їх проведення.

Стадіонні дисципліни

100 метрів

200 метрів

400 метрів

800 метрів

1500 метрів

5000 метрів

10000 метрів

100 метрів з бар'єрами

400 метрів з бар'єрами

3000 метрів з перешкодами

4×100 метрів

4×400 метрів

4×800 метрів

Ходьба 5000 метрів

Ходьба 10000 метрів

Стрибки у висоту

Стрибки з жердиною

Стрибки у довжину

Потрійний стрибок

Штовхання ядра

Метання диска

Метання молота

Метання списа

Семиборство

Шосейні дисципліни

1 миля 

 Чемпіонати України з шосейного бігу на 1 милю проводяться з 2013

10 кілометрів 

 Чемпіонати України з шосейного бігу на 10 кілометрів проводяться з 2007

20 кілометрів 

 Чемпіонати України з шосейного бігу на 20 кілометрів проводились у 2006 та упродовж 2008-2011 років замість чемпіонатів України з напівмарафону

Напівмарафон

Марафон

12-годинний біг 

 Після тривалої перерви, проведення чемпіонатів України з 12-годинного бігу було поновлено з 2007

Добовий біг 

 Після тривалої перерви, проведення чемпіонатів України з добового бігу було поновлено з 2007

48-годинний біг 

 Чемпіонати України з 48-годинного бігу проводяться з 2011

Ходьба 5 кілометрів

Ходьба 10 кілометрів

Ходьба 20 кілометрів 

 Вперше чемпіонки у жінок у ходьбі на 20 кілометрів були визначені в 1996

Ходьба 35 кілометрів 

 Чемпіонки України зі спортивної ходьби на 35 кілометрів визначаються з 2018

Ходьба 50 кілометрів 

 Перші чемпіонки України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів були визначені 2016 року

Трейл, гірський біг, крос

Трейл 

 Чемпіонати України з трейлу проводяться з 2015

Гірський біг 

 Чемпіонати України з гірського бігу проводяться з 2004. Окремі чемпіонати з гірського бігу вгору почали проводитись з 2015, а на довгу дистанцію — з 2016.

Крос

Примітки

Джерела 

 http://uaf.org.ua